Fritz Kraus ist der Name folgender Personen:
* Fritz Kraus (Bildhauer) (1874–1918), deutscher Bildhauer
 Fritz Kraus (Journalist) (1903–1960), deutscher Journalist, Literaturkritiker und Publizist
 Fritz Rudolf Kraus (1910–1991), deutscher Altorientalist

Siehe auch:
 Friedrich Kraus
 Fritz Krauss